Anton Spetzler ist der Name folgender Personen:

* Anton Spetzler (Baumeister) (1799–1852), deutscher Architekt und Baubeamter
 Anton Spetzler (Politiker) (1869–1934), deutscher Politiker (DVP), MdR